Сезон КХЛ 2021/22 — 14-й розыгрыш Континентальной хоккейной лиги. Регулярный чемпионат начался 1 сентября 2021 года и был завершён досрочно. 5 февраля 2022 года КХЛ сделала официальное заявление о досрочном завершении регулярного сезона в связи с пандемией COVID-19 и паузой в чемпионате на время проведения зимних Олимпийских игр. Поскольку команды на момент остановки чемпионата команды провели разное количество игр, места в таблице были распределены по проценту набранных очков от максимально возможного количества. 

Плей-офф КХЛ сезона 2021/22 состоялся в полном объёме. В финальной серии ЦСКА победил Металлург и стал двукратным чемпионом КХЛ.

События межсезонья

Изменения в составе участников 
«Адмирал», пропустивший сезон 2020/21 из-за финансовых трудностей, вернулся в состав участников лиги. Команда «Торпедо» переведена в дивизион Боброва Западной конференции, «Северсталь» перешла в дивизион Тарасова, «Адмирал» занял место в дивизионе Чернышёва, а «Куньлунь Ред Стар» отправился в дивизион Харламова.

Календарь сезона 
Каждый из 24 клубов должен был провести по 56 матчей. Для абсолютного большинства клубов (22 из 24) запланирован хотя бы один домашний матч непосредственно перед Новым годом или в новогоднюю праздничную неделю.

Изменение размеров площадок 
В межсезонье несколько клубов изменили размеры площадок. Ак Барс, Северсталь, ЦСКА, Динамо Минск, Спартак перешли на «канадский» размер площадок. На «финских» площадках (шириной 28 метров) выступали 10 клубов: Йокерит, Автомобилист, Авангард, Металлург Мг, Сибирь, Нефтехимик, Витязь, Локомотив, Салават Юлаев, Трактор.
На «канадских» площадках 11 клубов: Адмирал, Ак Барс, Амур, Барыс, Динамо Москва, Динамо Минск, Северсталь, Сочи, СКА, ЦСКА, Спартак.

Аренда игроков 
30 апреля 2021 года на заочном голосовании Совета директоров утверждён механизм аренды игроков. Механизм предусматривает возможность приёма четырёх хоккеистов и передачи не более четырёх хоккеистов для каждого клуба, из которых не более трёх в возрасте до 22 лет, и не более одного в возрасте до 24 лет. При этом принимать в аренду более двух хоккеистов из одного и того же клуба КХЛ запрещено. Срок аренды — с 1 мая по 27 декабря на срок до конца текущего сезона при условии наличия действующего контракта сроком на два и более сезона, включая текущий.

Тренерские перестановки

Предсезонные турниры с участием команд КХЛ

Клубы

Отставки 
Динамо Р: Ушел Сергей Зубов, пришел Владимир Крикунов.

Сочи: Ушел Евгений Ставровский, пришел Андрей Назаров.

Амур: Ушел Владимир Воробьёв, пришел Михаил Кравец.

Локомотив: Ушел Андрей Скабелка, пришел Игорь Никитин.

Адмирал: Ушел Александр Андриевский, пришел Олег Горбенко (и. о.).

Адмирал: Ушел Олег Горбенко (и. о.), пришел Леонид Тамбиев (и. о.).

Автомобилист: Ушел Билл Питерс, пришел Николай Заварухин.

Регулярный чемпионат

Кубок Открытия 
В матче за Кубок Открытия КХЛ сезона 2021/22 встретились обладатель Кубка Гагарина 2021 омский «Авангард» и серебряный призёр предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина московский ЦСКА. Матч состоялся 1 сентября 2021 года в Балашихе.

KHL World Games 
3 декабря в Дубае прошёл матч матч регулярного чемпионата КХЛ между действующим обладателем Кубка Гагарина «Авангардом» и трехкратным победителем Лиги «Ак Барсом» на Coca-Cola Arena.
{{hockeybox2
| bg = #EAF0FA
| time = 16:15
| date = 3 декабря 2021
| team1 = Авангард
| team2 = Ак Барс 
| score = 1 : 3
| periods= (0:0, 0:1, 1:2)
| reference = https://www.khl.ru/game/1097/877579/protocol/
| goalie1 = Шимон Грубец
| goalie2 = Тимур Билялов
| progression= 0:10:20:31:3
| goals1= Никита Сошников  — 54:31(Николай Прохоркин, Иван Телегин)
| goals2= Артём Галимов — 30:06(Никита Дыняк, Роман Рукавишников)Стивен Кампфер — 43:21(Пэр Линдхольм, К.Панюков )                Михаил Глухов — 48:16(Артём Лукоянов)| official= Сергей Кулаков
| official2= Константин Оленин
| linesman = Никита Шалагин
| linesman2 = Сергей Шелянин
| stadium = Coca-Cola Arena, Дубай
| attendance = 5150
| penalties1 = 10
| penalties2 = 12
| shots1 = 25
| shots2 = 25
}}

 Матч звёзд 
13-й Матч звёзд КХЛ должен был пройти в январе 2022 года, но был перенесён на следующий сезон (декабрь 2022 г.). Мероприятие состоится в Челябинске на ледовой арене «Трактор», домашней арене «Трактора».

 Технические результаты 
 6 ноября 2021 года матч регулярного чемпионата «Салават Юлаев» — «Трактор», который должен был состояться на следующий день, был отменён из-за лабораторно подтверждённого группового заболевания игроков уфимской команды, вызванным вирусом гриппа типа «А». 8 ноября Лига приняла решение засчитать «Салавату Юлаеву» техническое поражение в соответствии с п.20 статьи 30 Дисциплинарного регламента КХЛ. 5 февраля 2022 года было объявлено, что техническое поражение «Салавата Юлаева» отменено.

 Турнирное положение команд 

 По конференциям 

 И — игры, В — победы в основное время, ВО — победы в овертайме, ВБ — победы по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, ПО — поражения в овертайме, П — поражения в основное время, Ш — забитые-пропущенные шайбы, ± Ш — разница забитых-пропущенных шайб, О — набранные очки, О% — процент набранных командой очков во всех проведенных матчах
Полужирным шрифтом выделены команды, обеспечившие себе место в плей-офф. Курсивом выделены клубы, лишившиеся шансов на попадание в плей-офф. Полужирным курсивом'' выделены команды, занявшие первое место в своём дивизионе.

Правила классификации:
Статья 14. Определение результатов и мест команд на Первом этапе Чемпионата
1. Места команд в Дивизионах, Конференциях и общей таблице Чемпионата определяются по сумме очков, набранных во всех Матчах Первого этапа Чемпионата.

2. Для определения текущего и окончательного распределения мест между командами в Дивизионах, в Конференциях и в Общей таблице Чемпионата в случае равенства очков у двух или более команд преимущество получает команда:
 − 2.1. Имеющая большее количество побед в основное время во всех Матчах Первого этапа;
 − 2.2. Одержавшая большее количество побед в овертаймах во всех Матчах Первого этапа;
 − 2.3. Одержавшая большее количество побед в сериях бросков, определяющих победителя Матча, во всех Матчах Первого этапа;
 − 2.4. Имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб во всех Матчах Первого этапа;
 − 2.5. Имеющая большее количество заброшенных шайб во всех Матчах Первого этапа
Примечание. Указанные выше критерии применяются последовательно;
 − 2.6. При равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение мест между командами определяется жребием.
3. В официальных таблицах Конференций команды занимают места в порядке убывания спортивных результатов в зависимости от количества набранных очков во всех проведенных Матчах Первого этапа Чемпионата.
4. В связи с изменением структуры проведения Первого этапа Чемпионата КХЛ (Регулярного Чемпионата) сезона 2021/2022 годов, принимая во внимание неравное итоговое количество Матчей, проведенных каждой командой в Регулярном Чемпионате сезона 2021/2022 годов, устанавливается особый порядок определения мест команд Регулярного Чемпионата сезона 2021/2022 годов, определяемый настоящим пунктом. Окончательные места команд в таблицах Дивизионах, Конференциях и в общей таблице Первого этапа Чемпионата определяются по проценту набранных командой очков во всех проведенных данной командой Матчах Первого этапа Чемпионата. Команда с более высоким процентом набранных очков располагается выше в таблице.

Пример процента набранных очков: команда «А» в Регулярном Чемпионате провела 49 матчей и набрала 71 очко. С учетом того, что максимальное количество очков, которое команда «А» может набрать за один Матч Регулярного Чемпионата, составляет 2 очка, то за 49 Матчей команда «А» могла набрать максимально 98 очков.

Таким образом, установлены следующие величины:

O – количество набранных очков командой «А» (71);
МO – максимальное количество очков (98);
процент набранных очков командой «А» рассчитывается следующим образом:
71(О) / 98 (МО) × 100 % = 72,45 %.

Процент набранных очков каждой команды рассчитывается с округлением до сотых значений чисел.

Для определения текущего и окончательного распределения мест между командами в Дивизионах, в Конференциях и в Общей таблице Первого этапа Чемпионата в случае равенства процентов набранных очков у двух или более команд преимущество получает команда:

4.1. Имеющая больший процент побед в основное время за проведенное данной командой количество Матчей Первого этапа.
4.2. Имеющая больший процент побед в овертаймах за проведенное данной командой количество Матчей Первого этапа.
4.3. Имеющая больший процент побед в сериях бросков, определяющих победителя Матча, за проведенное данной командой количество Матчей Первого этапа.
Указанные выше критерии применяются последовательно

Плей-офф

Cтатистика

Лучшие игроки по неделям

Лучшие игроки по месяцам

Статистика игроков

Итоговое положение команд

Призы по итогам сезона

Командные

Индивидуальные

Интересные факты сезона 

 6 сентября 2021 года Матвей Мичков (СКА) стал вторым игроком в истории лиги, которому удалось сделать дубль в 16-летнем возрасте. В этот день он дважды поразил ворота «Адмирала».
 14 сентября 2021 года Вадим Шипачёв («Динамо» Мск) отдал 510-ю результативную передачу и вышел на первое место в списке лучших ассистентов в истории КХЛ.
 14 октября 2021 года «Металлург» одержал 14-ю победу подряд и обновил клубный рекорд в КХЛ. 
 5 ноября 2021 года Сергей Андронов (ЦСКА) провел 536-й матч за ЦСКА и побил рекорд по количеству игр за клуб.
 20 ноября 2021 года Данис Зарипов («Ак Барс») забросил 430-ю шайбу и стал вторым снайпером в истории отечественного хоккея, обойдя Бориса Михайлова.
 21 ноября 2021 года Василий Кошечкин («Металлург») стал первым вратарем, сыгравшим 100 матчей на ноль в отечественных чемпионатах.
 3 декабря 2021 года в Дубае состоялся матч KHL World Games между «Авангардом» и «Ак Барсом». ОАЭ стали 15-й страной, где прошел матч КХЛ.
 10 декабря 2021 года Данис Зарипов («Ак Барс») стал первым хоккеистом, сыгравшим в 1300 матчах в отечественных чемпионатах, юбилейной стала игра против «Нефтехимика».
 25 декабря 2021 года в матче против «Торпедо» Вадим Шипачев («Динамо» Мск) стал вторым хоккеистом, набравшим 800 очков в КХЛ.
 3 января 2022 года Дмитрий Квартальнов («Ак Барс») стал первым главным тренером, проведшим 800 матчей в КХЛ.
 47 игроков КХЛ стали призёрами Олимпийских игр — 2022 в Пекине — это рекордный показатель для лиги. 
 8 судей КХЛ работали на мужском хоккейном турнире Олимпиады в Пекине.
 2 марта 2022 года Никита Гусев (СКА) в первой игре серии с минским «Динамо» установил рекорд результативности за один матч плей-офф КХЛ – 6 (1+5) очков.
 6 марта 2022 года состоялся второй по продолжительности матч в истории КХЛ — третья игра серии «Локомотив» — ЦСКА длилась 126 минут 34 секунды.
 Серия второго раунда Кубка Гагарина «Металлург» — «Авангард» стала самой результативной в истории розыгрышей Кубка Гагарина, команды забросили 51 шайбу.
 «Металлург» в розыгрыше Кубка Гагарина установил рекорд результативности за один плей-офф, забросив 80 шайб.
 Егор Яковлев («Металлург») установил рекорд результативности в плей-офф КХЛ для российских защитников, набрав 15 очков.
 Вратарь Василий Кошечкин («Металлург») установил рекорд по продолжительности сухой серии в финалах Кубка Гагарина – он не пропускал 156 минут 34 секунды.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт КХЛ

2021/2022
Спорт в России в 2021 году
Хоккейные лиги в сезоне 2021/2022